Тацута:
 Тацута — японский безбронный крейсер 1894 года постройки.
 Тацута-мару — японский океанский лайнер 1930 года постройки.
 Тацута — японский синтоистский храм в Санго.